Корнякт — грецьке прізвище.

Особи 
 Корнякт Костянтин — грецький купець, шляхтич, громадянин Львова. Один з найбагатших міщан в історії міста, фундатор будівель, що носять його ім'я.
 Корнякт Костянтин з Білобок — шляхтич, військовик, син нобілітованого грецького купця Костянтина Корнякта зі Львова і його дружини Анни Дідушицької.
 Кароль Францішек Корнякт — шляхтич грецького походження, військовий, урядник Речі Посполитої.

Грецькі прізвища
Корнякти